Sam nebo SAM může být:

Jméno nebo příjmení: 
 Sam Ruben (1913–1943) – americký biochemik
 Sam Rivers (1923–2011) – americký jazzový hudebník
 Sam Neill (* 1947) – novozélandský herec
 Sam Simon (1955–2015) – americký producent
 Sam Mendes (* 1965) – anglický režisér
 Sam Rockwell (* 1968) – americký herec
 Sam Worthington (* 1976) – australský herec
 Sam Querrey (* 1987) – americký tenista
 Sam Hutchinson (* 1989) – anglický fotbalista
 Sam Brown – více různých osob (rozcestník)

 Sidney Sam – německý fotbalista (* 1988)

Jiné
 Singapurské muzeum umění (anglická zkratka SAM)
 Seattleské umělecké muzeum (anglická zkratka SAM)
 SAM Coupé – vylepšený nástupce 8bitového počítače Sinclair ZX Spectrum z roku 1989
 druh datového média se sekvenčním přístupem ()
 Security Account Manager – databáze hesel v systémech Windows NT (soubor SAM)
 Protiletadlový raketový komplet (střely země-vzduch, )
 Strýček Sam – personifikace USA
 Samsø – dánský ostrov (v překladu Samův ostrov, )